Teatro Romea puede hacer referencia a teatros ubicados en distintas ciudades:

 Teatro Romea (Barcelona)
 Teatro Romea (Madrid)
 Teatro Romea (Murcia)